Дергаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Дергаево — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Дергаево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Ферапонтовское сельское поселение.
 Дергаево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Талицкое сельское поселение.
 Дергаево — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Дергаево — деревня в Раменском районе Московской области, Раменское городское поселение.